Breede steht für:

 Breede (Kronsgaard), Ortsteil von Kronsgaard in Schleswig-Holstein
 Breede (Het Hogeland), Dorf in der niederländischen Gemeinde Het Hogeland 
 Breede River, Fluss in der Provinz Western Cape, Südafrika
 Breede Valley, Gemeinde in der Provinz Western Cape, Südafrika

Personen:
 Mona Breede (* 1968), deutsche Fotokünstlerin

Siehe auch:
 Brede